Cávado, subregione statistica del nord del Portogallo
Cávado, fiume portoghese